Григорук () — украинская фамилия. Известные носители:

 Григорук, Валерий Иванович (род. 1951) — советский и украинский учёный-физик.
 Григорук, Владимир Васильевич (род. 1937) — советский и казахстанский учёный, доктор экономических наук.
 Григорук, Евгений Максимович (1899—1922) — украинский советский поэт, переводчик, организатор печатного дела на Украине.